Denne liste over fredede fortidsminder i Skanderborg Kommune viser alle fredede fortidsminder i Skanderborg Kommune. Listen bygger på data fra Kulturarvsstyrelsen.

|}

Se også 
 Fredede bygninger i Skanderborg Kommune

Kilder og eksterne henvisninger 

Skanderborg Kommune
Skanderborg Kommune
WikiProjekt Wiki Loves Monuments